Фрунзенский областной комитет КП Киргизии, Чуйский областной комитет КП Киргизии — орган управления Фрунзенской областной партийной организацией, существовавшей в 1939—1959.

Фрунзенская область образована 21.11.1939, 27.01.1959 упразднена, созданы районы республиканского подчинения.

14.12.1990 из них образована Чуйская область.

Фрунзенский обком партии и облисполком размещались в здании управления строительства Большого Чуйского канала («БЧКстрой», архитекторы Ф. П. Стеблин и С.X. Саакян), сооруженном на углу улиц Кирова (Абдумомунова) и Советской (Абдрахманова) в 1940 году.

Первые секретари Фрунзенского обкома (1939—1959) 
 11.1939-1941 Соловьёв, Сергей Кузьмич

 1941—1943 Васьков, Алексей Иванович

 1945—1951 Мамбетов Болот Мамбетович

 11.1951-02.1958 Дикамбаев Казы Дикамбаевич

 1958 Сапелкин, Пётр Иванович

 1958—1959 Скляров, Михаил Петрович

Первые секретари Чуйского обкома КП Киргизии (1991) 
24.02.1991-08.1991 Мамонтов, Валерий Григорьевич

1991 Джумагулов, Апас Джумагулович

См. также 
 Полномочный представитель Правительства КР

Областные и окружные комитеты КП Киргизии
Чуйская область